Twatt ist der Name folgender schottischer Ortschaften:

 Twatt (Orkney), auf der Orkneyinsel Mainland
 Twatt (Shetland), auf der Shetlandinsel Mainland

Siehe auch:
 Twat